Beary ist der Familienname von:

 Donald Bradford Beary (1888–1966), US-amerikanischer Marineoffizier
 Michael Beary (* 1956), irischer Armeeoffizier